Irad – postać biblijna występująca w Księdze Rodzaju. Był wnukiem Kaina, synem Henocha i ojcem Mechujaela.

Postacie Starego Testamentu